Manuel Mendes (compositor) — compositor renascentista português também conhecido como Manoel Mendes
Manuel Mendes (escritor) — escritor, escultor e político português
Manuel Mendes de Tânger — militar e nobre português

Desambiguações de antropônimos